Les Loups, un roman de Guy Mazeline publié en 1932 ;
 Les Loups, un film japonais de Kaneto Shindō sorti en 1955 ;
 Les Loups, un téléfilm de Marcel Bluwal diffusé en 1959 ;
 Les Loups, un film japonais de Hideo Gosha sorti en 1971 ;
 Les Loups est un film de Sophie Deraspe, sorti en 2014.